Kamienna Góra (plaats), plaats in Polen
 Kamienna Góra (gemeente), gemeente in Polen
 Kamienna Góra (district), district in Polen